Hugo González kan syfta på:

 Hugo González (fotbollsspelare) (född 1963), chilensk fotbollsspelare
 Hugo González Durán (född 1990), mexikansk fotbollsspelare
 Hugo González (simmare) (född 1999), spansk simmare